IV. Balduin néven az alábbi személyek egyikét keresheted:

 IV. Balduin flamand gróf  
 IV. Balduin hainaut-i gróf 
 IV. Balduin jeruzsálemi király